Stora Fjällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Fjällsjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,  (5,93 ha)
Stora Fjällsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun,

Se även
Fjällsjön
Stor-Fjällsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn